Гренејда има више значења:
 Округ Гренејда (Мисисипи)
 Гренејда (Калифорнија)
 Гренејда (Мисисипи)